Чемпионат Африки по русским шашкам среди мужчин — международное соревнование по шашкам, которое проводится под эгидой Международной федерации шашек МФШ. Первый чемпионат состоялся в 2016 году и стал отборочным к чемпионату мира 2017 года. Второй планируется провести в 2018 году.

Призёры

Ссылки 
 Международная федерация шашек. Первый чемпионат Африки
 African Draughts-64 Championship

Примечания 

Чемпионаты Африки по русским шашкам
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 2016 года